Списък на извънредните и пълномощни посланици на Северна Македония в България.

Бележки